L'équipe cycliste Eolo-Kometa (officiellement Eolo-Kometa Cycling Team) est une équipe cycliste italienne, qui court avec une licence d'UCI ProTeam. Créée en 2018 avec une licence espagnole, elle participe aux circuits continentaux de cyclisme et en particulier l'UCI Europe Tour.

Histoire 

Lancée en 2018, l'équipe Polartec-Kometa fait partie de la Fondation Alberto Contador, créée en 2013 et qui comprend des équipes juniors et espoirs, ainsi que l'école cycliste Plaza Eboli, basée à Pinto. Les sponsors Polartec et Kometa sont engagés pour trois ans, soit jusqu'à fin 2020. L'équipe est dirigée par deux amis et anciens coéquipiers d'Alberto Contador, Ivan Basso, manager, et Jesús Hernández, directeur sportif. Son effectif comprend onze coureurs. Elle est associée à l'équipe World Tour Trek-Segafredo en tant qu'équipe formatrice.

La première victoire de l'équipe est obtenue au sprint par Matteo Moschetti lors du Tour d'Antalya, en Turquie, en .

Le 22 mai 2021, Lorenzo Fortunato remporte la  14ème étape du Tour d'Italie dont l'arrivée était jugée au sommet du Zoncolan

Principales victoires

Courses d'un jour 
 Grand Prix International de Rhodes : 2018 (Matteo Moschetti)
 Grand Prix de Valence : Giovanni Lonardi (2022)

Courses par étapes 
 Adriatica Ionica Race : 2021 (Lorenzo Fortunato)

Championnats nationaux 
  Championnats de Hongrie sur route : 2
 Contre-la-montre : 2021 et 2022 (Erik Fetter)

Bilan sur les grands tours 
Le Tour d'Italie 2021 est le premier grand tour auquel participe l'équipe.

 Tour d'Italie
 2 participations (2021 et 2022)
 1 victoire d'étape :
 1 en 2021 : Lorenzo Fortunato

Classements UCI 
L'équipe participe aux circuits continentaux et principalement à des épreuves de l'UCI Europe Tour. Les tableaux ci-dessous présentent les classements de l'équipe sur les différents circuits, ainsi que son meilleur coureur au classement individuel.

UCI America Tour

UCI Europe Tour

L'équipe est également classée au Classement mondial UCI qui prend en compte toutes les épreuves UCI et concerne toutes les équipes UCI.

Eolo-Kometa Cycling Team en 2022 

|-
| Vincenzo Albanese || 12/11/1996 ||  || Eolo-Kometa Cycling Team
|-bgcolor="#EFEFEF"
| Davide Bais || 02/04/1998 ||  || Eolo-Kometa Cycling Team
|-
| Simone Bevilacqua || 22/02/1997 ||  || Vini Zabù
|-bgcolor="#EFEFEF"
| Mark Christian || 20/11/1990 ||  || Eolo-Kometa Cycling Team
|-
| Márton Dina || 11/04/1996 ||  || Eolo-Kometa Cycling Team
|-bgcolor="#EFEFEF"
| Alessandro Fancellu || 24/04/2000 ||  || Eolo-Kometa Cycling Team
|-
| Erik Fetter || 05/04/2000 ||  || Eolo-Kometa Cycling Team
|-bgcolor="#EFEFEF"
| Lorenzo Fortunato || 09/05/1996 ||  || Eolo-Kometa Cycling Team
|-
| Sergio García González || 11/06/1999 ||  || Eolo-Kometa Cycling Team
|-bgcolor="#EFEFEF"
| Francesco Gavazzi || 01/08/1984 ||  || Eolo-Kometa Cycling Team
|-
| Arturo Grávalos || 02/03/1998 ||  || Eolo-Kometa Cycling Team
|-bgcolor="#EFEFEF"
| Giovanni Lonardi || 09/11/1996 ||  || Bardiani CSF Faizanè
|-
| Mirco Maestri || 26/10/1991 ||  || Bardiani CSF Faizanè
|-bgcolor="#EFEFEF"
| Álex Martín || 25/01/2000 ||  || Néo-professionnel (Fundación Contador)
|-
| David Martín || 19/02/1999 ||  || Eolo-Kometa Cycling Team (stagiaire)
|-bgcolor="#EFEFEF"
| Edward Ravasi || 05/06/1994 ||  || Eolo-Kometa Cycling Team
|-
| Samuele Rivi || 11/05/1998 ||  || Eolo-Kometa Cycling Team
|-bgcolor="#EFEFEF"
| Alejandro Ropero || 17/04/1998 ||  || Eolo-Kometa Cycling Team
|-
| Diego Rosa || 27/03/1989 ||  || Arkéa-Samsic
|-bgcolor="#EFEFEF"
| Diego Pablo Sevilla || 04/03/1996 ||  || Eolo-Kometa Cycling Team
|-
| Daniel Viegas || 05/01/1998 ||  || Eolo-Kometa Cycling Team

Victoires

|-
|23/01/2022 || Grand Prix de Valence ||  || UCI Europe Tour 1.2 ||  Giovanni Lonardi
|-
|22/06/2022 || Championnat de Hongrie du contre-la-montre ||  || CN ||  Erik Fetter
|-
|19/08/2022 ||  du Tour du Limousin ||  || UCI Europe Tour 2.1 ||  Vincenzo Albanese
|}

Eolo-Kometa Cycling Team en 2023

Saisons précédentes 

Effectif

Victoires 

|-
|22/02/2018 ||  du Tour d'Antalya ||  || 2.2 ||  Matteo Moschetti
|-
|25/02/2018 ||  du Tour d'Antalya ||  || 2.2 ||  Matteo Moschetti
|-
|4/03/2018 || Grand Prix International de Rhodes ||  || 1.2 ||  Matteo Moschetti
|-
|10/03/2018 ||  du Tour International de Rhodes ||  || 2.2 ||  Matteo Moschetti
|-
|22/03/2018 ||  du Tour de Normandie ||  || 2.2 ||  Matteo Moschetti
|-
|25/03/2018 ||  du Tour de Normandie ||  || 2.2 ||  Matteo Moschetti
|-
|12/07/2018 ||  du Tour de la Vallée d'Aoste ||  || 2.2U ||  Kevin Inkelaar
|-
|08/08/2018 ||  du Tour de Burgos ||  || 2.HC ||  Matteo Moschetti
|-
|16/08/2018 ||  du Tour de Hongrie ||  || 2.1 ||  Matteo Moschetti
|}

Effectif

Victoires 

|-
|19/07/2019 ||  du Tour de la Vallée d'Aoste ||  || 2.2U ||  Michel Ries
|-
|20/07/2019 ||  du Tour de la Vallée d'Aoste ||  || 2.2U ||  Juan Pedro López
|}

Effectif

|-
| Juan Camacho || 24/07/1995 ||  || Kometa Cycling Team
|-bgcolor="#EFEFEF"
| Márton Dina || 11/04/1996 ||  || Kometa Cycling Team
|-
| Alessandro Fancellu || 24/04/2000 ||  || Néo-professionnel (Kometa Cycling Team U23)
|-bgcolor="#EFEFEF"
| Erik Fetter || 05/04/2000 ||  || Pannon Cycling Team 
|-
| Giacomo Garavaglia || 03/07/1996 ||  || Team Colpack
|-bgcolor="#EFEFEF"
| José Antonio García || 16/08/1996 ||  || Kometa Cycling Team
|-
| Sergio García González || 11/06/1999 ||  || Néo-professionnel (Kometa Cycling Team sub-23)
|-bgcolor="#EFEFEF"
| Mathias Larsen || 02/05/1999 ||  || Team Waoo
|-
| Antonio Puppio || 28/04/1999 ||  || Kometa Cycling Team
|-bgcolor="#EFEFEF"
| Alejandro Ropero || 17/04/1998 ||  || Néo-professionnel (Kometa Cycling Team sub-23)
|-
| Diego Pablo Sevilla || 04/03/1996 ||  || Kometa Cycling Team
|-bgcolor="#EFEFEF"
| Riccardo Verza || 22/08/1997 ||  || Néo-professionnel (Zalf-Euromobil)
|-
| Daniel Viegas || 05/01/1998 ||  || Kometa Cycling Team

Victoires 

|-
|29/08/2020 ||  du Giro Ciclistico d'Italia ||  || 2.2U ||  Alejandro Ropero
|}

Effectif

|-
| Vincenzo Albanese || 12/11/1996 ||  || Bardiani CSF Faizanè
|-bgcolor="#EFEFEF"
| John Archibald || 14/11/1990 ||  || Ribble Weldtite Pro Cycling
|-
| Davide Bais || 02/04/1998 ||  || Cycling Team Friuli ASD
|-bgcolor="#EFEFEF"
| Manuel Belletti || 14/10/1985 ||  || Androni Giocattoli-Sidermec
|-
| Mark Christian || 20/11/1990 ||  || Canyon dhb p/b Soreen
|-bgcolor="#EFEFEF"
| Márton Dina || 11/04/1996 ||  || Kometa-Xstra
|-
| Alessandro Fancellu || 24/04/2000 ||  || Kometa-Xstra
|-bgcolor="#EFEFEF"
| Erik Fetter || 05/04/2000 ||  || Kometa-Xstra
|-
| Lorenzo Fortunato || 09/05/1996 ||  || Vini Zabù-KTM
|-bgcolor="#EFEFEF"
| Mattia Frapporti || 02/07/1994 ||  || Androni Giocattoli-Sidermec
|-
| Sergio García González || 11/06/1999 ||  || Kometa-Xstra
|-bgcolor="#EFEFEF"
| Francesco Gavazzi || 01/08/1984 ||  || Androni Giocattoli-Sidermec
|-
| Arturo Grávalos || 02/03/1998 ||  || Kometa-Xstra (stagiaire)
|-bgcolor="#EFEFEF"
| Luca Pacioni || 13/08/1993 ||  || Androni Giocattoli-Sidermec
|-
| Edward Ravasi || 05/06/1994 ||  || UAE Team Emirates
|-bgcolor="#EFEFEF"
| Samuele Rivi || 11/05/1998 ||  || Tirol KTM Cycling Team
|-
| Alejandro Ropero || 17/04/1998 ||  || Kometa-Xstra
|-bgcolor="#EFEFEF"
| Diego Pablo Sevilla || 04/03/1996 ||  || Kometa-Xstra
|-
| Daniel Viegas || 05/01/1998 ||  || Kometa-Xstra
|-bgcolor="#EFEFEF"
| Luca Wackermann || 13/03/1992 ||  || Vini Zabù-KTM

Victoires 

|-
|22/05/2021 ||  du Tour d'Italie ||  || 2.WT ||  Lorenzo Fortunato
|-
|16/06/2021 ||  de l'Adriatica Ionica Race ||  || 2.1 ||  Lorenzo Fortunato
|-
|17/06/2021 || Classement général de l'Adriatica Ionica Race ||  || 2.1 ||  Lorenzo Fortunato
|-
|17/06/2021 || Championnat de Hongrie du contre-la-montre ||  || CN ||  Erik Fetter
|-
|20/08/2021 ||  du Tour du Limousin-Périgord en Nouvelle-Aquitaine ||  || 2.1 ||  Erik Fetter
|}

Notes et références

Notes

Références

Liens externes 
 

Équipe cycliste en Espagne
Équipe cycliste en Italie
UCI ProTeam
Équipe cycliste Polartec-Kometa